Береговая охрана:

 Береговая охрана — специализированные военизированные службы ряда государств.
 «Береговая охрана» — южнокорейский фильм 2002 года, снятый Ким Ки-Дуком.
 «» — американский фильм 1939 года.

См. также